Regierung Raab steht für:

 allgemein die Regierungszeit 1953–1961 des Volkspartei-Bundeskanzlers Julius Raab
 das Kabinett 1953–1956, Bundesregierung Raab I
 das Kabinett 1956–1959, Bundesregierung Raab II
 das Kabinett 1959/60, Bundesregierung Raab III
 das umgebildete Kabinett bis zum Rücktritt 1961, Bundesregierung Raab IV